Spruitkool ofwel spruitjes (een kleine koolgroente)
 Spruit (gras), zijscheut van een grasachtige plant
 Scheut (plant), scheut van een plant
 Spruitgroente, groente die als kiemplantje wordt geoogst en gegeten
 Spruit (kind), afstammeling, kind; komt van 'spruiten' in de zin van voortkomen, afstammen, of van 'spruitkool' 
 Spruit (stag), onderdeel in de verstaging van een schip
 Spruit (tijdschrift), een tijdschrift uit de jaren 1970 van het undergroundcollectief ERCOLA
 Spruit (windmolen), twee horizontale balken, respectievelijk genaamd de korte en de lange spruit, welke door de kap van een bovenkruier windmolen steken; aan deze spruiten zit de staart bevestigd om de molen in de wind te zetten: het zogenaamde kruien

Personen
J.H.Chr. Spruit (1910-1988), Nederlands architect
Gerard Spruit (1922-1989), Nederlands crimineel
Lies Spruit (1955), Nederlands politica
Bart Jan Spruyt (1964), Nederlandse historicus, journalist en columnist

Afleidingen
 Centraaldoos, elektrische aansluiting
 Spruiten voor Sprotje, stripverhaal van Suske en Wiske
 Spruitstuk, onderdeel van een verbrandingsmotor